

Sigle
Consolidated Highly Integrated Processor, ovvero "processore consolidato altamente integrato"

Biologia
ChIP (chromatin immunoprecipitations): Immunoprecipitazione della cromatina

Elettronica
chip – componente elettronico che integra al suo interno un intero circuito elettronico

Telecomunicazioni
chip – nei sistemi di comunicazione via satellite il più piccolo elemento di un dato in un segnale codificato. 
chip – il componente più elementare di un segnale a spettro sparso quando è decompresso nel tempo ovvero il segnale di durata più lunga in cui i parametri di segnale sono approssimativamente costanti.

Micrografica
 chip – un pezzo relativamente piccolo e separato di microforma che contenga microimmagini e informazione codificata per scopi di ricerca, identificazione e recupero.

Industria
 Chip – prodotto sfuso in granuli, o comunque a piccoli pezzi, ottenuti da una massa più grande (se invece è ottenuto da pezzi più piccoli agglomerati assieme si parla di pellet). La parola cippato, che è per l'appunto legno in piccoli pezzi, deriva dall'italianizzazione di chip.

Altro
 Chip – rapper britannico
 chip – gettone usato nei casinò e nel poker sportivo
 Chip (o Microchip) – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Pagine correlate 

 Chips